

Cinema
Revelations – film horror del 1997 diretto da Timothy Alan Richardson
Revelations – film horror del 2008 diretto da Yaniv Aaronson
Revelations – film del 2016 diretto da Vijay Jayapal

Letteratura 
 Revelations – antologia di racconti edita da Sperling & Kupfer nel 1999
 Rivelazioni (Revelations) – romanzo di Melissa de la Cruz del 2009 della serie Sangue blu

Musica 
 Revelations – traccia dell'album Festival dei Santana del 1977
 Revelations – album dei Killing Joke del 1982
 Revelations – traccia dell'album Piece of Mind degli Iron Maiden del 1983
 Revelations – album di Special Ed del 1995
 Revelations – album dei Vader del 2002
 Revelations – album degli Audioslave del 2006
 Revelations – singolo degli Audioslave del 2006

Videogiochi 
 Assassin's Creed: Revelations – videogioco sviluppato dalla Ubisoft Montreal
 Resident Evil: Revelations – titolo sviluppato da CAPCOM per 3DS

Televisione 
 Revelations – soap opera britannica trasmessa dal 1994 al 1996 
 Revelations – serie televisiva britannica trasmessa dal 2002 al 2003 
 Revelations – miniserie televisiva del 2005
 Rivelazioni (Revelations) – episodio della seconda stagione di Babylon 5
 Rivelazioni (Revelations) – episodio della quarta stagione di Battlestar Galactica
 Rivelazioni (Révélations) – episodio della seconda stagione di Chante!
 Rivelazioni (Revelations) – episodio della quarta stagione de I viaggiatori
 Rivelazioni (Revelations) – episodio della seconda stagione di Senza traccia
 Rivelazioni (Revelations) – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1
 Rivelazioni (Revelations) – episodio della quarta stagione di Un medico tra gli orsi

ru:Revelation